Marcos Paz hace referencia a varios artículos:

Lugares en Argentina
 Partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires;
 Marcos Paz (Buenos Aires)
 Marcos Paz (Tucumán), departamento Yerba Buena;

Personas
 Marcos Paz, político argentino;
 Marcos Mariano Paz, político argentino;
 Marcos Paz (futbolista)''', boliviano;